Sint-Jorishof of Sint Jorishof kan verwijzen naar:
Sint-Jorishof (Gent)
Sint Jorishof (Amsterdam), voormalig gebouw aan Kalverstraat
Sint Jorishof (Korte Spinhuissteeg), gebouw in Amsterdam